Климко Григорій Никифорович — український вчений-економіст, доктор економічних наук, професор, академік АН ВШ України.
 Климко Дмитро Олександрович — український футболіст, півзахисник «Миколаєва».
 Климко Олександер — український архітектор, графік і живописець.
 Климко Ольга Олександрівна (* 1960) — українська наїзниця (кінний спорт; виїздка). Майстер спорту міжнародного класу.
 Сіробаба-Климко Віра — українська художниця, заслужений художник України.

Див. також 
 «Климко» — радянський кінофільм 1983 року, реж. М. Вінграновський.